Marklund est un patronyme porté notamment par :

 Anton Marklund (1992-), pilote suédois ;
 Liza Marklund (1962-), journaliste et auteur suédoise.